Râul Bucium se poate referi la:

 Bucium - râu afluent al râului Cașin
 Bucium - râu afluent al râului Șercăița
 Bucium - râu afluent al râului Abrud

Vezi și 
 Bucium (dezambiguizare)

Toponime românești